Yasuharu Sorimachi (1964-), joueur de football japonais ;
 Takashi Sorimachi (1973-), acteur et chanteur japonais.

Autres 
 Kazuki Sorimachi, personnage du manga Captain Tsubasa, créé par Yōichi Takahashi